Uaua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uauá (ort), Bahia, 
 Uauá (kommun), Bahia,

Filippinerna 

 Wawa (ort i Filippinerna, CALABARZON, Province of Batangas), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar